Никола Петровић може бити:

 Никола I Петровић Његош (1840—1921), књаз (1860—1910) и краљ (1910—1918) Црне Горе
 Никола Петровић (револуционар) (1898—1950), револуционар и члан „Црвене правде“
 Никола Петровић (историчар) (1910—1997), учесник Народноослободилачке борбе и стручни сарадник Историјског института САНУ
 Никола Петровић Његош (принц) (1944), потомак истоименог краља Николе I Петровића
 Никола Петровић (фудбалер, 1988) (1988), српски фудбалски голман